Остервальдер () — фамилия.

Известные носители 
  (1872—1961) — швейцарский миколог и бактериолог.
 Остервальдер, Адольф (1893 — ?) — швейцарский футболист, игрок сборной Швейцарии (1918—1925).
 Остервальдер, Адриан (р. ок. 1981) — швейцарский велоболист, бронзовый призёр чемпионата Швейцарии (2003), сын Йорга Остервальдера.
 Остервальдер, Александр (род. 1974) — швейцарский экономист, автор концепции «канвы бизнес-модели».
 Остервальдер, Вальтер (1911—1992) — швейцарский велоболист, многократный чемпион мира (1946—1947, 1950—1953, 1956), отец Йорга Остервальдера.
 Остервальдер, Вальтер (род. 1934) — швейцарский гребец, член сборной Швейцарии на Летних Олимпийских играх 1960 года.
 Остервальдер, Йорг (р. ок. 1952) — швейцарский велоболист, 4-кратный серебряный призёр чемпионата мира (1979—1981, 1984).
  (род. 1942) — швейцарский физик и математик, соавтор (вместе с Робертом Шрадером) теоремы Остервальдера — Шрадера в области квантовой теории поля, ректор Университета ООН в Токио (2007—2013).
  (род. 1954) — швейцарский футболист, обладатель Кубка швейцарской лиги по футболу (1982) в составе клуба «Арау».
  (более известен как Хази Остервальд; 1932—2012) — швейцарский джазовый музыкант, лауреат премии «Вало» (1974, 2001).
  (род. 1951) — швейцарский политик, депутат Национального совета Швейцарии (1997—2013).

См. также 
 Остервальд